Общество 10 декабря () — французская бонапартистская организация, существовавшая с сентября 1849 по ноябрь 1850 годов и выступавшая в поддержку Шарля-Луи Наполеона. Название было дано по дню избрания Шарля-Луи Бонапарта президентом Франции.

Основание общества 
«Общество 10 декабря» было образовано как товарищество взаимной помощи в обход закона от 19 июля 1849 года, запрещавшего организацию клубов и общественных собраний под предлогом угрозы общественной безопасности в связи с массовыми . 20 августа 1849 года в  было подано заявление, а решениями от 29 августа и 24 сентября общество было зарегистрировано. Устав общества опубликован 1 октября в газете La Gazette de France.

Название общества было взято в честь газеты «Dix-Décembre, journal de l'ordre», основанной 15 апреля 1849 года и переименованной в «Le Pouvoir, journal du dix décembre» (18 июня 1850). Адрес издания — дом 9 по улице Жоффруа-Мари — был также штаб-квартирой общества. Собственно название газеты восходило к дню избрания Шарля-Луи Наполеона президентом Франции, 10 декабря 1848 года, что подтверждало бонапартистскую политическую направленность и издания, и общества.

Председателем общества был генерал Жан-Пьер Пиа, однако ключевым были Жан-Клод Бартелеми Галликс (известный как Клаудиус Галликс), проявивший себя как идеолог либерализма на выборах в 1820-е годы. Галликс бы не только главным цензором, но и фактическим директором организации. В своих мемуарах  утверждал, что его неофициально включили в организацию совместно с генералом Пиа по указанию Елисейского дворца, однако историки подвергают большому сомнению правдоподобность этого утверждения.

Деятельность 

За год численность организации достигла 6500 человек, несмотря на раскол после парламентских выборов 10 марта 1850 года: несколько человек, не поддерживавших лидерство Галликса, основали диссидентскую организацию «Общество друзей порядка и человечности» (), также известную как «Общество 9 августа» () в доме 9 по улице Фобур-Монмартр.

Общество создавалось на средства, большую часть которых предоставил сам Шарль-Луи Наполеон. В 1850 году разрыв между монархистским большинством из Национального законодательного собрания и Президентом Республики усилился, а общество 10 декабря стали обвинять в организации митингов в поддержку Шарля-Луи Наполеона Бонапарта. Утверждалось, что «декабристы» угрозами заставляли прохожих выкрикивать слова поддержки Бонапарту. Об этом сообщали во время возвращения президента в Париж после визитов в провинцию — инциденты имели место 28 августа на Страсбургской набережной и 12 сентября на .

Распад 

30 октября комиссар полиции на службе Законодательного собрания Мишель Йон получил доклад от своего агента Луи-Пьер-Констана Алле, в котором утверждалось, что 26 членов Общества 5 августа встретились в подсобном помещении на , чтобы обсудить подготовку к покушению на убийство президента Законодательного собрания Андре Дюпена и генерала Николя Шангарнье, двух известных противников Бонапарта. Приравняв «Общество 10 декабря» к «Обществу 5 августа» и проигнорировав ложные сведения в отчёте Алле, дежурный комитет Собрания направил трёх своих людей (, Леон Фоше, ) к министру внутренних дел Пьеру-Жюлю Барошу, чтобы предпринять меры против «Общества 10 декабря». Газета «Journal des débats» сообщила 7 ноября о случившемся, и Барош составил указ о расформировании общества. С целью ослабления напряжённости Шарль-Луи Наполеон Бонапарт подписал этот указ, рассчитывая, что бонапартистская партия, которую общество расценило как жертву грубой клеветы, укрепит свои позиции.

Взгляды на деятельность 
В газете Le Charivari были опубликованы карикатуры авторства Оноре Домье на деятельность Общества: в выпуске от 1 октября членов общества изображали в качестве «вопящих скотов», размахивающих дубинками. 11 октября появилась карикатура с полковником Ратапуалем, которого Мишле называл олицетворением бонапартистской идеи. Этот архетип позже использовал и другой художник-карикатурист, .

Деятельность общества одним из первых проанализировал Карл Маркс в книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852). Согласно Марксу, руководство общества составляли бонапартистски настроенные армейские офицеры и чиновники, а большую часть личного состава — уголовники, попрошайки, бездомные и прочие деклассированные элементы (люмпен-пролетариат или «богема», как их называли французы).

В шестой книге антибонапартистского памфлета «» 1852 года Виктор Гюго сравнивал Наполеона III с Нероном, который придумал Общество 10 декабря, только чтобы оно аплодировало его комедиям и трагедиям.

Примечания

Литература

На русском

На французском 
 Adolphe Chenu, Les Chevaliers de la république rouge, Paris, Giraud et Dagneau, 1851, p. 88-96.
 Jean-Claude-Barthélemy Gallix, Révélations sur la Société du Dix-Décembre (la vérité vraie), Paris, Ledoyen, 1851.
 Pierre Milza, Napoléon III, Paris, Perrin, 2004, p. 189-190.
 Louis-Alexandre Mulet, Société du Dix-Décembre et des Amis de l'ordre et de l'humanité dévoilées ; suivies de Révélations sur le complot Allais et sur les scènes de la rue du Havre, Paris, 1851.
 Victor Pierre, Histoire de la République de 1848, t. II, Paris, Plon, 1878, p. 369-380.

Политические организации Франции
Появились в 1849 году
Исчезли в 1850 году